Kostelů zasvěcených Panně Marii Sedmibolestné je více:

 Bazilika Panny Marie Sedmibolestné (Krupka)
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné (Bělá nad Radbuzou)
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně (Krnov)
 Kostel svatého Martina a Panny Marie Sedmibolestné (Ondřejovice)
Kostel Panny Marie Sedmibolestné u alžbětinek (Praha)
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné (Předhradí)
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné (Rabštejn nad Střelou)
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné (Skřečoň)
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné (Šubířov)
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné (Týnec nad Labem)

Na Slovensku:
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné (Malcov)
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné (Petržalka)
 Kostel Sedmibolestné Panny Marie (Pohorelá)
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné (Skalica)